Abdallah Chahine (1894-?), est un pianiste et organiste libanais
Edgar Chahine (1874-1947), est un artiste français d'origine arménienne.
Hassan Chahine (1960-), est un athlète marocain.
Khalil Chahine (1956-), est un guitariste et compositeur français.
Youssef Chahine (1926-2008) est un réalisateur, acteur, scénariste et producteur égyptien.
 Shahin Najafi (né en 1980), compositeur, chanteur et guitariste iranien.

Voir aussi 
 
 

Patronyme arabe